Roisin steht für:

 Róisín, Roisin oder Rosheen, irischer weiblicher Vorname, siehe dort auch Namensträgerinnen
 Róisín Dubh (Lied), ein irisches politisches Lied aus dem 16. Jahrhundert
 Róisín Dubh, ein Lied auf dem Album Black Rose: A Rock Legend von Thin Lizzy 
 LÉ Róisín (P51), ein Patrouillenboot der irischen Marine
 Roisin, ein Ortsteil der belgischen Gemeinde Honnelles
 Roisin, Hügelburg auf Jasmund bei Quoltitz